Woesler ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Woesler (* 1911), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Martin Woesler (* 1969), deutscher Sinologe, Kulturwissenschaftler und Hochschullehrer